2-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских команд, организованный Международной Федерацией хоккея для национальных сборных команд по хоккею с шайбой, прошёл с 20 по 26 апреля 1992 года в Тампере (). Игры состоялись на арене Ледового дворца Тампере (). Игры проводились только в ТОП-дивизионе ().

Регламент 
Согласно регламенту в турнире принимало участие 8 команд, которые были разделены на две группы. По две лучшие команды по итогам игр в группах выходили в полуфинал, и далее разыгрывали звание чемпиона по системе плей-офф. Две худшие команды из каждой группы разыгрывали места с 5-го по 8-е.

Участники 
 команды  Канады и  США
 команды  Финляндии,  Швеции,  Дании,  Норвегии,  Швейцарии − 5 команд, прошедших квалификационный отбор в европейской зоне. Роль квалификационного турнира для европейских сборных играл Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1991 года среди женских команд
 команда  Китая, выигравшая азиатский квалификационный турнир

Азиатский квалификационный турнир 
Матчи азиатского квалификационного турнира были сыграны 1 и 3 января 1991 года в Харбине () на Baqu Arena. В матчах приняли участие команды  Китая и  Японии.

Победителем турнира по итогам двух матчей стала команда  Китая.

Групповой этап

Группа A 
Положение команд в турнирной таблице:

Группа B 
Положение команд в турнирной таблице:

Плей-офф

Итоги 
Итоговое положение команд

Индивидуальные награды

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1992 года среди мужских команд (Pool A)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1992 года среди мужских команд (Pool B)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1992 года среди мужских команд (Pool C1)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1992 года среди мужских команд (Pool C2)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1992 года среди мужских молодёжных команд (Pool A)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1992 года среди мужских молодёжных команд (Pool B)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1992 года среди мужских молодёжных команд (Pool C)

Примечания

Литература 
 Stephan Müller. International Ice Hockey Encyclopaedia: 1904—2005. — 496 с. — ISBN 3-8334-4189-5 ISBN 978-3-8334-4189-9

Ссылки 
 Результаты и статистика чемпионата
 1992 Women’s World Hockey Championship

Апрель 1992 года
Спорт в Финляндии в 1992 году
Ж
1992
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Тампере
Чемпионаты мира в Финляндии